Stand by Your Man — міні-альбом англійської групи Motörhead та Wendy Orlean Williams.

Композиції 
 Stand by Your Man - 3:06
 No Class - 2:32
 Masterplan - 2:55

Склад 
 Леммі Кілмістер, Венді О. Вільямс - вокал 
 Уес Бук  - гітара 
 Філ «Філті Енімал» Тейлор - ударні
 Річі Скотт - гітара

Джерела 
 Stand by Your Man  allmusic

Альбоми Motörhead